

Sigle 
 Bachelor of Technology – titolo accademico
 Bacillus thuringiensis – batterio formante la tossina BT
 Das Badische Tagblatt – quotidiano tedesco di Baden-Baden
 Binary Terrain – formato di file di informazione geodetica
 Bluetooth – tecnologia di trasmissione dati a distanza
 BitTorrent – sistema di distribuzione di contenuti su Internet
 Bassa tensione
 Biotecnologia

Aziende 
 BT Group – azienda di telecomunicazioni britannica, in precedenza conosciuta come British Telecom, identificata alla Borsa di New York come BT

Codici 
 BT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Barletta-Andria-Trani
 BT – codice vettore IATA di Air Baltic
 BT – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Bhutan
 BT – codice ISO 3166-2:ID di Banten (Indonesia)
 BT – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Botoșani (Romania)

Economia 
 BT – identificativo alla Borsa di New York di BT Group, azienda britannica di telecomunicazioni

Informatica 
 .bt – dominio di primo livello del Bhutan

Mineralogia 
 Bt – abbreviazione di biotite

Musica 
 BT – musicista statunitense.
 BT – raccolta del gruppo musicale giapponese BUCK-TICK del 1999.

Trasporti 
 BT – targa automobilistica di Veliko Tărnovo (Велико Търново), in Bulgaria
 BT – targa automobilistica di Bayreuth, in Germania
 BT – targa automobilistica di Barletta-Andria-Trani, in Italia
 BT – targa automobilistica di Bitola, in Macedonia del Nord

Altro 
 Bt – personaggio dell'anime .hack//SIGN
 BT – sigla usata per alcuni carri armati veloci sovietici: BT (carro armato)
 B.T. – quotidiano danese